Die Divizia B 1940/41 war die siebente Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Als Staffelsieger stiegen CFR Turnu Severin, Jiul Petroșani und Juventus Bukarest in die Divizia A auf. Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und den Zweiten Wiener Schiedsspruch sowie des Einmarsches der Sowjetunion in die Bukowina und Bessarabien nahmen weniger Mannschaften am Wettbewerb teil als in den vergangenen Jahren. Nach Saisonende wurde der Spielbetrieb kriegsbedingt unterbrochen und erst im Jahr 1946 wieder aufgenommen.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln ausgetragen, von denen eine mit zehn und zwei mit acht Mannschaften spielten. Die Sieger der drei Gruppen sollten in die Divizia A aufsteigen. Da die Meisterschaft für die folgenden fünf Jahre kriegsbedingt ausgesetzt wurde, gab es weder Auf- noch Absteiger. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1940/41 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1940/41
1940 41